Un dîner-spectacle est un spectacle donné dans une salle permettant, simultanément, de servir un repas aux spectateurs.

Certains cabarets, notamment parisiens, se sont fait une spécialité des dîners-spectacles tels le Lido ou le Moulin-Rouge.

Dîner
Spectacle